Хазеней () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хазеней, Иоганн Петер (1812—1869) — немецкий гравёр и дизайнер ранних почтовых марок Германии.
 Хазеней, Себастьян (род. 1978) — известный немецкий двоеборец, двукратный вице-чемпион мира.